spoorwegen van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij:
Spoorlijn Amsterdam - Elten
stations van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij:
Station Den Haag Staatsspoor, voormalig station, heette in het begin Den Haag Rhijnspoor.
IJzeren Rijn,een spoorlijn tussen Antwerpen en Mönchengladbach.